OSA (Organizația Statelor Americane) este o organizație internațională guvernamentală, cu sediul la Washington, D.C., cu 35 de state membre și 24 de state cu statut de observatori permanenți. Obiectivele sale sunt securitatea continentală și soluționarea pașnică a conflictelor dintre statele membre.

Ca succesoare a Uniunii Panamericane, OSA s-a  constituit în forma actuală  prin adoptarea Cartei OSA, la Bogota, la 30 aprilie 1948, la cea de-aIX-a Conferință interamericană. 

Cuba, care fusese și ea membră a Organizației Statelor Americane, a fost suspendată în 1962, ca urmare a presiunilor SUA, în toiul Războiului Rece. În 2009, OSA a ridicat suspendarea Cubei, dar fostul președinte cubanez Fidel Castro a declarat că statul nu are nici un interes în a se realătura organizației.

În 4 iulie 2009, Organizația Statelor Americane a exclus statul Honduras din rândurile sale prin votarea unei rezoluții de către 33 din cei 34 de membri ai OSA, ca sprijin pentru Manuel Zelaya, președintele înlăturat de la putere.

Literatură
Ionel Cloșca: Organizația statelor americane de la principii la realitate, Editura Politică, 1974

Note

Organizații internaționale